Ochsenstall steht für:

 einen Stall zur Unterbringung von Ochsen
 die Ruine Ochsenstall zwischen den Baden-Badener Stadtteilen Haueneberstein und Ebersteinburg
 eine Destille der Burg Tarwast
 eine Steinscheune der Marienburg (Hildesheim)
 das Parlamentsgebäude im Bundeshaus (Bern) («Ochseschüür»), dem Volksmund nach
 das Naturdenkmal Mosbacher Ochsenstall in Wutha-Farnroda
 ein Skihang bei Unterstmatt
 ein Ski- und Wanderheim mit Rettungsstation der Bergwacht auf dem Westweg zwischen Unterstmatt und Hornisgrinde
 ein Bild von Max Beckmann

Siehe auch:
 Ochseschüür